Эйрена () — женское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Эйрена — богиня мира в древнегреческой мифологии.
 Эйрена (IV век до н. э.) — дочь Птолемея I от Таис Афинской.